Tenetiše je krajevno ime v Sloveniji:

 Tenetiše, Kranj
 Tenetiše, Litija

Naselja v Sloveniji